Csehország
 Vřesovice, település a Hodoníni járásban
 Vřesovice, település a Prostějovi járásban